Michl ist – als mundartliche Variante von Michael – der Familienname folgender Personen:

 Andreas Michl (* 1980), deutsch-österreichischer Fußballspieler
 Anton Michl (1753–1813), deutscher katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Augustin Liebhart Michl (1662–1751), Augustiner-Chorherr, Seelsorger und Verfasser theologischer und kirchenrechtlicher Schriften
 Ernst Michl (1935–2001), deutscher Politiker (CSU)
 Gilbert Michl (1750–1828), Komponist und letzter Abt des Klosters Steingaden
 Günther Michl (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Hans Michl (* 1936), deutscher Unternehmer
 Johann Michl (1904–1977), deutscher katholischer Theologe, Neutestamentler und Hochschullehrer

 Joseph Willibald Michl (1745–1816), deutscher Komponist
 Ortwin Michl (* 1942), deutscher Maler und Kunstprofessor
 Petr Michl (* 1970), tschechischer Skilangläufer
 Reinhard Michl (* 1948), deutscher Kinderbuchillustrator
 Rudolf Michl (Dirigent) (1906–1990), deutscher Pianist und Dirigent
 Rudolf Michl (* 1958), deutscher Politiker
 Stefanie Michl (* 1986), österreichische Golferin
 Siegfried Michl (1923–1954), deutscher Gewerkschafter (FDGB)
 Viktor Michl (1865–1927), Politiker Deutschböhmens
 Werner Michl (* 1950), deutscher Erlebnispädagoge und Hochschullehrer
 Willy Michl (* 1950), bayerischer Liedermacher

Siehe auch:
 Michel (Name)